Арт Блейкі (; *11 жовтня 1919 — †16 жовтня 1990) — барабанщик джазу у стилі «хард-боп».
 Agnes Blaikie («Агнес Блейкі») — вітрильний торговий барк.